Аврас:

 Аврас — слабоминерализированное озеро Чулымо-Енисейской котловины.
 Аврас, Леонид Фёдорович (1907—1986) — инженер-механик, советский производственнй деятель. Герой Социалистического Труда (1971).